Вільгельм IV:
 Вільгельм IV (1765–1837) — король Великої Британії
 Вільгельм IV (1852–1912) — великий герцог Люксембурзький
 Вільгельм IV Оранський (1711–1751) — Принц Оранський
 Вільгельм IV (герцог Баварії) (1493–1550) — герцог Баварії
 Вільгельм IV (ландграф Гессен-Касселя) (1532–1592) — ландграф Гессен-Касселя
 Фрідріх Вільгельм IV (1795–1861) — король Пруссії